El Torneig de Palerm 2010, oficialment conegut com a Internazionali Femminili di Palermo 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 de juliol de 2010 al Country Time Club de Palerm, Itàlia.

L'estoniana Kaia Kanepi va guanyar el primer títol professional de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010